Нюгу́й — село в Джидинском районе Бурятии. Входит в сельское поселение «Белоозёрское».

Географическое положение 
Находится в 15 км к югу от центра сельского поселения — села Белоозёрск, в 45 км юго-восточнее районного центра, села Петропавловки, на левом берегу реки Джиды.

Ближайшие населенные пункты — Верхний Ёнхор, Боций, Ёнхор.

Население

Экономика 
Основные занятия населения — ведение личных подсобных хозяйств, охота, сбор дикоросов.

Примечания

Ссылки 
 Нюгуй на сайте «Родное село».

См. также 
 Официальный сайт муниципального образования «Джидинский район» .

Населённые пункты Джидинского района